Patrice – nome proprio di persona, corrispondente al maschile Patrizio o al femminile Patrizia
 Patrice – musicista e produttore discografico tedesco
 François Patrice – attore francese
 Patrice – personaggio di James Bond
 Patrice – album di Patrice Rushen del 1978
 1978 Patrice – asteroide della fascia principale